USS Voyager – astronave di Star Trek
USS Voyager – motoscafo della prima guerra mondiale